Il doppio del Moselle Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mahut ha giocato con Jo-Wilfried Tsonga e Roger-Vasselin con Rohan Bopanna ma entrambe le coppie sono state sconfitte da Johan Brunström e Raven Klaasen che hanno vinto il torneo.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (quarti di finale)

  Jamie Murray /  John Peers (primo turno)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2013
ATP World Tour 2013